Strada statale 79 – strada statale polacca
 Strada statale 79 Ternana